Die 9. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 8. bis 18. Mai 1991 in der Schweiz ausgetragen. Sieger wurde Spanien durch einen 2:0-Sieg über Deutschland. Titelverteidiger Tschechoslowakei konnte sich nicht qualifizieren.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende Mannschaften teil:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Aarau, Baar ZG, Baden AG, Bern, Bulle, Entlebuch, Frauenfeld, Hochdorf LU, Küsnacht ZH, Kreuzlingen, Langenthal, Lenzburg, Menzingen, Muri AG, Renens, St. Gallen, Sursee, Vevey, Weinfelden, Wil SG, Yverdon-les-Bains und Zofingen.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die Nationalmannschaft von  wurde somit zum dritten Mal Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Javier (Redomdo) – Palacios – Castao, Exposito, Medina – Gerardo, Fontenas, Sandro, Emilio – Murqui (Daniel), Robaina

Antonio Robaina erzielte beide Tore.

Deutschland spielte mit: Fiedler – Schenk – Schiersand, Rasijewski – Bähr, Günther, Lutz (Licht), Schwab (Carl) – Sarna, Jancker, Babatz

1991
Fußballveranstaltung 1991
Sportveranstaltung in der Schweiz
Fußball (Schweiz)